Кубок африканских наций 2015 — 30-й розыгрыш Кубка африканских наций, проводившийся в Экваториальной Гвинее с 17 января по 8 февраля 2015 года. В чемпионате участвовали 16 команд.

Сборная Кот-д’Ивуара стала победителем турнира, обыграв в финале сборную Ганы в серии пенальти со счетом 9:8 (победный мяч забил голкипер Бубакар Барри). Ивуарийцы второй раз стали победителями турнира, повторив свой успех 1992 года, когда они в финале в еще более затяжной серии пенальти из 24 ударов переиграли сборную Ганы. Чемпион 2013 года — сборная Нигерии — не смогла пройти квалификацию на турнир, поэтому в финальном этапе не играла.

Выбор страны-организатора 

Следующие страны проявили интерес в проведении турнира:

 
 
 
 
 
 
 
 

29 января 2011 во время Суперкубка КАФ Совет директоров КАФ объявил, что Марокко примет Кубок африканских наций в 2015 году. Но 10 октября 2014 года власти Марокко отказались от проведения Кубка африканских наций в связи с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке. 16 октября 2014 года министр информации Марокко Мустафа Халфи опроверг сообщения о том, что его страна отказалась от проведения Кубка. По словам политика, Марокко все ещё рассчитывает на перенос турнира на более поздний срок, но такая позиция шла вразрез с планами Африканской конфедерации футбола. В то же время появлялись сообщения, что КАФ уже связывалась с представителями ЮАР и Ганы на предмет возможного переноса матчей из Марокко в другую страну. 11 ноября 2014 года КАФ окончательно объявила, что турнир пройдёт в утверждённые ранее сроки, но не в Марокко. Одновременно было объявлено о дисквалификации сборной Марокко. В ноябре 2014 года было объявлено, что розыгрыш Кубка африканских наций 2015 года пройдёт в Экваториальной Гвинее.

Квалификация 

В квалификации приняли участие 51 сборная из 56 членов КАФ. Марокко как хозяин турнира был освобожден от отборочного этапа и автоматически квалифицировался на турнир, однако позже был отстранен в связи с отказом принимать турнир у себя. Сомали и Джибути — отказались от участия, а Занзибар и Реюньон не могут участвовать в турнире.

Участники

Составы

Стадионы

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа была проведена 3 декабря 2014 года.

Для проведения жеребьёвки 16 сборных были распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом, основанном на результатах их выступлений на трех последних розыгрышах Кубка африканских наций — в 2010, 2012 и 2013 годах. Хозяева (Экваториальная Гвинея) заранее попали в первую корзину и возглавили .

Затем команды были распределены по четырём корзинам, основанным на рейтинге. В каждую группу попало по одной команде из каждой корзины.

Групповой этап 
Если две или более команды финишируют в группе с одинаковым количеством очков, их положение определяется по следующим критериям:
 Количество очков, заработанных в матчах между данными командами;
 Разница голов в матчах между данными командами;
 Количество голов, забитых в матчах между данными командами;
 Разница голов во всех матчах группы;
 Количество голов, забитых во всех матчах группы;
 Жеребьёвка, проводимая организационным комитетом.

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D 

* В связи с абсолютно идентичными показателями сборных Мали и Гвинеи, 29 января 2015 года была проведена жеребьевка, по результатам которой  в плей-офф прошла сборная Гвинеи.

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания 

Кубок африканских наций 2015
2015 год в Экваториальной Гвинее
Январь 2015 года
Февраль 2015 года
Футбол в Экваториальной Гвинее